Václav Ježek (voetbaltrainer), een Tsjschisch voetballer en voetbaltrainer.
 Václav Ježek (1977), een Tsjechisch veldrijder
 Václav Ježek (2005), een Tsjechisch veldrijder